Филипп де Линь (; 1533—1583), 2-й граф де Линь — военный и государственный деятель Испанских Нидерландов.

Биография 

Сын графа Жака де Линя и Марии ван Вассенар.

Граф де Фокемберг, принц де Мортен, бургграф Лейденский, барон ван Вассенар и Белёй, сеньор де Монтрёй, Оллиньи, Эстамбрюж, Лестрен, Мод на Шельде, Эрзель, Виль, и прочее, советник и камергер короля Испании.

Капитан ста копий в роте Марии Австрийской, в 18 лет получил командование полком из 15 конных сотен. 18 августа 1553 под командованием графа ван Хогстратена участвовал в неудачном для имперцев сражении с войсками коннетабля Монморанси при Тальма. После разгрома фламандской кавалерии во главе отряда жандармов прикрывал отступление основных сил, действовал с большим мужеством и удостоился похвалы правительницы, сказавшей графу, «что честь того дня была спасена храбрыми валлонами, ее лучшими солдатами».

Назначен капитаном сотни шеволежеров, и отличился в 1557 году в битве при Сен-Кантене, где Монморанси был разгромлен и взят в плен. В 1558 сражался в войсках Ламораля Гентского при Гравелине, где фламандское ополчение разгромило и взяло в плен маршала Терма. Получил в этом сражении рану копьем в лицо, над верхней губой. Отметина осталась на всю жизнь.

В 1559 году на капитуле в Генте принят Филиппом II в рыцари ордена Золотого руна.

Луи Морери отмечал, что граф, к 24 годам принявший участие в трех больших сражениях, мог рассчитывать на блестящую военную и государственную карьеру, но из-за продолжительной болезни был вынужден уйти со службы и удалиться в свои владения.

Остался верным королю Испании в период Нидерландской революции, что стоило ему владений в Северных Нидерландах, конфискованных принцем Оранским и Генеральными штатами.

Семья 

Жена (27.03.1559): Маргарита де Лален (ум. 1598), дама де Виль и Померё, дочь Филиппа I де Лалена, графа ван Хогстратен, и графини Анны фон Ренненберг

Дети:

 Ламораль I де Линь (19.07.1563—6.02.1624), принц де Линь. Жена (7.09.1584): Анна-Мария де Мелён (ум. 1634), принцесса д'Эпинуа, дочь Гуго де Мелёна, принца д'Эпинуа, и Иоланды де Барбансон
 Жорж де Линь (ум. 1596), сеньор де Монтрёй
 Анна де Линь (1570—1640). Муж (19.09.1596): Адриен де Гавр, граф де Борьё (ок. 1565—1614)
 Мария де Линь. Муж: Максимильен д'Онньи, граф де Борепер

Литература 

 Francquen Ch. J. de. Ligne, p. 6 // Recueil historique, généalogique, chronologique et nobiliaire des maisons et familles illustres et nobles du royaume, précédé de La généalogie historique de la maison royale des Pays-Bas, Nassau-Orange. T. I. — Bruxelles: Demanet, 1826
 , p. 55
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. II. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, pp. 1219—1220
 Notice historique sur la maison de Ligne. P.: Amiot, 1844, pp. 19—21 
 , col. 136

Ссылки 

 Armorial des Chevaliers de la Toison d'Or  — heraldique-europeenne.org
 CHEVALIERS DE LA TOISON D'OR — MAISON DE HABSBOURG (HOUSE OF HABSBURG)

Участники Итальянских войн
Военачальники Испании
Дом де Линь